Le terme de « Longeville » se retrouve dans le nom de plusieurs communes françaises :
 Longeville-sur-Mogne, dans le département de l’Aube
 Longeville, dans le département du Doubs
 La Longeville, dans le département du Doubs
 Longeville-sur-la-Laines, dans le département de la Haute-Marne
 Longeville-en-Barrois, dans le département de la Meuse
 Longeville-lès-Saint-Avold, dans le département de la Moselle
 Longeville-lès-Metz, dans le département de la Moselle
 Longeville-lès-Cheminot, dans le département de la Moselle 
 Longeville-sur-Mer, dans le département de Vendée
Le terme de « Longeville » se retrouve également dans :
 le nom de village Longeville-lès-Cheminot, dans la commune française de Cheminot, dans le département de la Moselle